Symfonie nr. 13 (Aho), een symfonie van de Finse componist Kalevi Aho
 Symfonie nr. 13 (Brian)
 Symfonie nr. 13 (Joseph Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn
 Symfonie nr. 13 (Michael Haydn), een symfonie van de Oostenrijkse componist Michael Haydn
 Symfonie nr. 13 (Holmboe), laatste symfonie van de Deense componist Vagn Holmboe 
 Symfonie nr. 13 (Mozart), een symfonie van de Oostenrijkse componist Wolfgang Amadeus Mozart
 Symfonie nr. 13 (Sjostakovitsj), een symfonie van de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj